Андрей Дерибас:
 Дерибас, Андрей Андреевич (1931—2021) — советский физик, лауреат Ленинской премии; внук Т. Д. Дерибаса, сын А. Т. Дерибаса.
 Дерибас, Андрей Терентьевич (1908—1986) — деятель железнодорожного транспорта СССР, сын Т. Д. Дерибаса и отец А. А. Дерибаса.